CGM steht als Abkürzung für:

 Continuous Glucose Monitoring, kontinuierliche Zuckermessung
 Cardiogoniometrie, eine Methode zur Erfassung der elektrischen Aktivität des Herzens
 Christliche Gästehäuser Monbachtal, eine Ferienanlage und Tagungsstätte
 Christliche Gewerkschaft Metall
 Circumgalactic Medium, die Halo aus Gas um eine Galaxie
 Codex germanicus monacensis, Handschrift in deutscher Sprache in der Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek München
 cgm 34, siehe Hohenems-Münchener Handschrift A
 Codex germanicus monacensis 415
 Codex germanicus monacensis 558
 Codex germanicus monacensis 597, 5. Lage, siehe Kindslagenhandschrift
 Codex germanicus monacensis 9220
 Compagnie General Maritime – heute CMA CGM – Reederei im Containerbereich
 CompuGroup Medical, ein Softwarehersteller für eHealth-Lösungen
 Computer Games Magazine, eine Zeitschrift
 Computer Graphics Metafile, ein vektorbasiertes Grafikformat
 Conseil général des Mines
 Constant Gap Width Method, eine Methode der Mikroskopie; siehe Rastertunnelmikroskop
 Corpus geniculatum mediale
 Corrected Geomagnetic Coordinates
 Galois/Counter Mode, Betriebsmodus für Blockchiffren bei symmetrischer Verschlüsselung

CGM